Christian Jürgens ist der Name folgender Personen:

* Christian Jürgens (Mediziner) (* 1951), deutscher Chirurg
 Christian Jürgens (Koch) (* 1968), deutscher Koch